Чарльз Окли (; родился 18 декабря 1963, Кливленд, Огайо) — американский профессиональный баскетболист. Играл на позиции тяжелого форварда и центрового. Учился в Университете Виргиния Юнион, в 1985 году был выбран на драфте НБА под 9-м номером клубом «Кливленд Кавальерс», однако сразу был перепродан в «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Нью-Йорк Никс», «Торонто Рэпторс», «Вашингтон Уизардс» и «Хьюстон Рокетс». Всего в НБА провёл 19 сезонов. Один раз принимал участие в матче всех звёзд НБА (1994). Один раз включался в 1-ю сборную всех звёзд защиты НБА (1994), а также один раз — во 2-ую сборную всех звёзд защиты НБА (1998). В 1986 году включался в 1-ю сборную новичков НБА. Всего за карьеру в НБА сыграл 1282 игры, в которых набрал 12 417 очков (в среднем 9,7 за игру), сделал 12 205 подборов, 1888 передач, 1351 перехватов и 384 блок-шота.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com  
 Статистика на сайте NBA.com  

Баскетболисты США
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Чикаго Буллз»
Выпускники Объединённого университета Виргинии